Bertola :
Antonio Bertola : coureur cycliste italien,
Christian Bertola : acteur français, 
Ignazio Giuseppe Bertola : ingénieur militaire piémontais (1676-1755),
Jean Bertola : auteur-compositeur-interprète et directeur artistique français (1922-1989),
Louis Bertola: sculpteur français (1891-1973), Prix de Rome en 1923,
Bertola da Novate : ingénieur italien, au service du duc de Milan (1410-1475),
Pierre-Alain Bertola : artiste plasticien suisse (1956-2012), dessinateur, auteur de bandes dessinées, scénographe pour l'opéra
 (46392) Bertola: un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes